Szpital św. Ducha w Warszawie (ul. Długa 3)
 Szpital św. Ducha w Warszawie (ul. Elektoralna 12)